Werner Jakobs ist der Name folgender Personen:

* Werner Jakobs (Fußballspieler, 1962) (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Werner Jakobs (Fußballspieler, 1967) (* 1967), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Werner Jacobs